Mesić peut désigner :

Patronyme 
De nombreuses personnalités portent ou ont porté le patronyme d'origine croatien Mesić (par ordre alphabétique) :

J
 Jasen Mesić (1934-), homme politique croate (Ministère de la Culture).

M
 Marko Mesić (1640-1713), .

S
 Stjepan Mesić (1972-), homme politique croate.

Toponymes 
le monastère de Mesić, un monastère orthodoxe serbe situé près de Vršac, dans l'éparchie du Banat ;
Mesić, un village de Serbie situé dans la province autonome de Voïvodine, dans la municipalité de Vršac et dans le district du Banat méridional.

Mesic
Patronyme allemand